Controlelamp, een elektronische component
 Indicator (duurzaamheid), een maatstaf om te bepalen hoe duurzaam de samenleving is
 Indicator (geslacht), een geslacht van vogels uit de familie der honingspeurders (Indicatoridae)
 Technische indicator, een begrip uit de technische analyse
 In de scheikunde:
 Indicator (scheikunde), een stof waarmee de aanwezigheid van andere stoffen kan worden aangetoond
 pH-indicator, een bepaalde chemische stof
 In de wiskunde zijn er verscheidene betekenissen:
 Indicator (getaltheorie), een eigenschap van een getal
 In de verzamelingenleer en de integraalrekening een functie die een deelverzameling kenmerkt
 In de ecologie en vegetatiekunde zijn er verscheidene betekenissen:
 een indicatorsoort is een soort (of groep soorten) die indicatief is voor een bepaald kenmerk van het milieu
 een indicatorplant is een plantensoort (of groep soorten) die indicatief is voor een bepaalde milieufactoren.
 een indicatieve soort voor een karteringseenheid in de Biologische Waarderingskaart (BWK) van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 Signaalwoord of verbindingswoord